Türkvizyon 2020 () war der vierte Türkvizyon Song Contest. Die Show fand am 20. Dezember 2020 in Istanbul in der Türkei statt, aufgrund der COVID-19-Pandemie als Online-Wettbewerb.

Austragungsort 
Als Austragungsort wurde Istanbul bestimmt. Der Wettbewerb fand in diesem Jahr komplett online statt.

Teilnehmer 

26 Länder, Regionen und Volksgruppen haben am Wettbewerb teilgenommen, was einen neuen Teilnehmerrekord darstellt.

Von den russischen Teilrepubliken und Regionen, die 2015 durch die politische Krise zwischen Russland und der Türkei an der Teilnahme in Istanbul gehindert wurden, kehrten Baschkortostan, Chakassien, Jakutien, Moskau und Tatarstan und Tuwa zurück.

Polen und Moldawien, das bisher nur durch sein autonomes Gebiet Gagausien vertreten wurde, sowie die russischen Föderationssubjekte Stawropol (stellvertretend für die Volksgruppe der Nogaier) und die Oblast Tjumen (stellvertretend für die Volksgruppe der Sibirischen Tataren), nahmen erstmals am Wettbewerb teil. Ebenso hat die Volksgruppe der Uiguren aus Kasachstan neben der Republik Kasachstan erstmals einen eigenen Beitrag ins Rennen geschickt.

Die Länder Bulgarien, Georgien, der Iran, der Kosovo, Syrien und Usbekistan, die beim letzten Wettbewerb 2015 teilnahmen, haben sich ohne genannte Gründe vom Wettbewerb 2020 zurückgezogen.

Punkteverteilung

Absagen 
 , vertreten durch die Volksgruppe der Kumyken, wollte ursprünglich schon 2015 teilnehmen. Laut Angaben der Organisation zur Förderung kumykischer Kultur Qumuqlar hat man keine Einladung zum Wettbewerb erhalten und wird somit nicht debütieren.
  wollten ursprünglich am abgesagten Wettbewerb 2017 teilnehmen. Der damals ausgewählte Vertreter Elcan Rzajew hatte im Vorfeld seine Teilnahme 2020 mit dem auf Aserbaidschanisch gesungenen Lied Ana vətən bestätigt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie kam es jedoch zu Verzögerungen bei der Aufzeichnung des Auftrittsvideos, sodass die Niederlande sich schlussendlich vom Wettbewerb zurückziehen mussten. Rzajew ist jedoch als Texter des polnischen Beitrags im Wettbewerb vertreten.
  wollte ursprünglich am abgesagten Wettbewerb 2017 teilnehmen. Die damals ausgewählte Vertreterin Arghavan hatte im Vorfeld ihre Teilnahme mit dem auf Aserbaidschanisch gesungenen Lied Dirçəliş bestätigt. Das von Arghavan produzierte Auftrittsvideo entsprach allerdings nicht den vom austragenden Fernsehsender TMB TV geforderten Standards, sodass sich Schweden kurzfristig vom Wettbewerb zurückziehen musste.

Weitere potenzielle Teilnehmer 

Folgende Länder, Regionen oder Volksgruppen haben in der Vergangenheit teilgenommen, jedoch nicht 2020:

 
 
 
 
 
 

Folgende Länder, Regionen oder Volksgruppen haben in der Vergangenheit ihre Teilnahme bestätigt, konnten jedoch aus verschiedenen Gründen nicht teilnehmen:

Jury 

Günəş Cingöz, die weißrussische Vertreterin und Zweitplatzierte von 2013, hatte den Titel der Juryvorsitzenden inne.

Internationale Übertragung 
  – ATV
  – Säläm TV
  – HAYAT music
  – Düğün TV
  – GRT
  – Novoye Televidenie
  – TUMAR TV, KRTK
  – Kıbrıs Genç TV
  – Media TV, Alpha Media TV
  – RTV Novi Pazar
  – BEZ TV
  – TMB TV
 Weltweit – YouTube

Weblinks 
 www.turkvizyon.tv: offizielle Webseite

Einzelnachweise 

2020
Musikwettbewerb 2020
Veranstaltung in der Türkei
Musik (Türkei)